

События 
 Восстание герцога Лотарингии Конрада и швабского герцога Людольфа против короля Оттона I. Восстание потерпело поражение.
 Город Лиссабон внезапно атакован христианами, перебив мусульманский гарнизон, Ордоньо III вернулся на север.
 953—977 — Царь Армении Ашот III Милостивый.
 Курды Раввадиды вытесняют Буидов из Атропатены.

Скончались 
 7 февраля — Лука Елладский, греческий монах, основатель монастыря Осиос Лукас. Почитается Православной церковью в лике преподобных.

См. также